Трельяр () — французская фамилия.

Известные носители 
Трельяр, Анн Франсуа (1764—1832) — французский военачальник, дивизионный генерал.
Трельяр, Жан-Батист (1742—1810) — французский политик.